Новософиевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новософиевка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.

Украина 
 Новософиевка — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Новософиевка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Новософиевка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Новософиевка — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Новософиевка — село в Голопристанском районе Херсонской области.